Cyclonale circulatie, een luchtstroming in dezelfde richting als de draairichting van de aarde. Dit  is het geval bij lagedrukgebieden:
 frontale depressies;
 secundaire depressies:
warmtefrontgolf;
polar low;
koudeput;
 thermische depressies;
 orografische depressies;
 tropische storingen;
 tropische cyclonen (ook orkaan, cycloon, tyfoon of taifoen genoemd)
 tornado (of wervelstorm) of een wervelwind
 Hydrocycloon, een toestel gebruikt om een mengsel van materialen te scheiden op basis van dichtheid

Zie ook
Cyclone (doorverwijspagina)